Чарлз Джон Джордж Истмен (урожд. Карл Юхан Эстман; , , 4 марта 1903, Стокгольм — 16 мая 1975, Детройт) — канадский и американский шахматист шведского происхождения.

После переезда из Швеции жил в Торонто. Главное спортивное достижение канадского периода — дележ 1—3 мест с М. Фоксом и Дж. Моррисоном в чемпионате Канады 1931 г. (по итогам дополнительного матч-турнира чемпионом стал Фокс).

В 1932 г. переехал в Детройт. Неоднократно участвовал в открытых чемпионатах США. В период с 1933 по 1952 гг. 8 раз выигрывал чемпионат штата Мичиган.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Дж. Истмена  в базе Chessgames
 Личная карточка Дж. Истмена  на сайте 365Chess

Шахматисты Канады
Шахматисты США
Шахматисты XX века